Deutsche Eishockey Liga sezon 2006/2007

Sezon zasadniczy 
L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, W = Wygrane (ogółem), P = Porażki (ogółem), R = Remisy, WpD = Wygrane po dogrywce (lub karnych), PpD = Porażki po dogrywce (lub karnych), G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, Pkt = Liczba zdobytych punktów +/- Różnica bramek

Play off

I runda 
 Hamburg Freezers - Krefeld Pinguine 2-0 (5:3, 5:3)
 Frankfurt Lions - Eisbären Berlin 2-1 (3:4, 2:1, 6:0)

Ćwierćfinały 
 Adler Mannheim - Frankfurt Lions 4-1 (4:3d, 6:2, 2:1, 2:4, 3:2)
 Düsseldorfer EG - Hamburg Freezers 4-1 (3:2, 4:0, 5:4d, 1:3, 6:1)
 Nürnberg Ice Tigers - Hannover Scorpions 4-2 (3:5, 2:3, 3:0, 3:2, 3:2d, 3:2d)
 ERC Ingolstadt - Kölner Haie 2-4 (1:5, 1:4, 6:2, 0:1d, 6:4, 1:5)

Półfinały 
 Alder Mannheim - Kölner Haie 3-0 (7:2, 6:4, 2:0)
 Düsseldorfer EG - Nürnberg Ice Tigers 1-3 (2:3k, 3:4, 5:4d, 0:1)

Finał 
 Alder Mannheim - Nürnberg Ice Tigers 3-0 (3:2d, 6:2, 5:2)

Deutsche Eishockey Liga
2006 w hokeju na lodzie
2007 w hokeju na lodzie
2006 w Niemczech
2007 w Niemczech